Шибениця — пристосування (зазвичай з дерева) для приведення у виконання смертної кари через повішення.
 Шибениця (гра) — гра на папері для двох осіб.
 Шибениця (річка) — річка в Україні, у Новопсковському районі Луганської області, права притока Айдару.